Abatia är ett släkte av videväxter. Abatia ingår i familjen videväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Videväxter
Abatia